{{DISPLAYTITLE:C2H6O}}
De molecuulformule C2H6O kan staan voor:
 Dimethylether
 Ethanol